Kungariket Israel kan syfta på:

 Kungariket Israel (förenad monarki) – det i Gamla Testamentet beskrivna kung Davids och Salomos rike, ca 1050–930 f.Kr. 
 Kungariket Israel (Samarien) – ett antikt kungadöme i Samarien, i Bibeln som uppföljaren till Kungariket Israel 930/800-talet–720 f.Kr.

Se även
 Juda rike – utvecklats separat från det nordliga Kungariket Israel, i Bibeln som den södra delen av det förenade Kungariket Israel, 9:e-8:e århundradet–586 f.Kr.
 Hasmoneiska dynastin – styrde Judeen och kringliggande områden mellan år 140–37 f.Kr, självständiga 164–37 f.Kr
 Mackabéerupproret – ett uppror 167–164 f.Kr.
 Herodianska dynastin – en härskarsläkt i Palestina som fick sitt namn efter dess mest kände medlem Herodes den store